«Упражнения в прекрасном» — российская трагикомедия, снятая в 2011 году режиссёром Виктором Шамировым. Фильм основан на одноимённом спектакле театра им. Моссовета.

Сюжет 

Трое немолодых московских актёров, студентка-актриса, сопровождаемые администратором, отправляются в провинцию играть спектакли, где попутно встречаются с поклонниками и забытыми коллегами, напиваются, выясняют отношения, завидуют друг другу, тренируют актёрское ремесло, задаваясь вопросами своего жизненного и профессионального предназначения.

В ролях 
 Виктор Шамиров — Альберт Свенцицкий
 Гоша Куценко — Евгений Калинин
 Константин Юшкевич — Василий
 Павел Савинков — Андрюс
 Ксения Радченко — Алиса
 Ирина Апексимова — Ирина

Саундтреки

Критика 
Большинство кинокритиков в целом положительно оценили картину.

 Алексей Экслер: «…атмосфера — какая-то очень естественная, жизненная и искренняя, — отличные диалоги, прекрасно переданное настроение… Так как сценарий писали очень понимающие в актёрском ремесле люди, к тому же не чуждые самоиронии и при этом совершенно непафосные, смотрится это все очень и очень жизненно.».

Награды 
 Константин Юшкевич — лучший актёр на кинофестивале Кинотавр (2011)
 Гоша Куценко, Виктор Шамиров, Константин Юшкевич — приз имени Г. Горина за лучший сценарий на кинофестивале Кинотавр (2011)

Примечания

Ссылки 
 О бедных артистах замолвите слово. Светлана Степнова // Ruskino.ru
 Виктор Шамиров о фильме «Упражнения в прекрасном» // rfi.fr

Фильмы 2011 года
Кинокомедии России
Кинокомедии 2011 года
Фильмы России 2011 года
Фильмы о театре